Joshua Tree (Kalifornia) – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia 
 Park Narodowy Joshua Tree 
 The Joshua Tree – album zespołu U2

Zobacz też:
 Drzewo Jozuego